Нордхайм-фор-дер-Рён () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд. Подчиняется управлению Фладунген.  Население составляет 1102 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,56 км². Официальный код  —  09 6 73 147.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии